Sezon 1951/1952 był trzecim sezonem DDR-Oberligi, stanowiącej pierwszy poziom rozgrywek w NRD.

Tabela

Bibliografia 
Archiwum niemieckiej piłki nożnej 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemieckiej Republice Demokratycznej
1951 w piłce nożnej
1952 w piłce nożnej